6512 de Bergh – asteroide della fascia principale
 Éléonore de Bergh – nobile belga naturalizzata francese

Pagine correlate
Bergh (disambigua)
Van den Bergh